Светлый — посёлок в Пластовском районе Челябинской области.

Почтовый индекс — 457036.

Первое название — прииск Светлый. Основан в 1880 году. 1880 год — начало разработки россыпи ИОСИФОВСКАЯ и основание прииска Светлого.
Поселок Светлый основан в 1934 году для добычи горного хрусталя (пьезооптического кварца) из древних россыпей около озера Светлого. Назван от имени ближайшего к посёлку озера Светлого, отличающегося чистой/светлой водой в давние времена и в годы начала добычи рассыпного золота.

Население: потомки казаков Оренбургского казачьего войска, раскулаченные переселенцы из центральных областей России, татары и башкиры.

На территории посёлка находится крупное месторождение золота — Светлинское. В целом здесь до 100 т золота. Золото добывают открытым способом. Разработку ведёт ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
Также рядом расположено месторождение кварца — Северо-Светлинское.
Посёлок со всех сторон окружён карьерами.

Посёлок входит в состав муниципального образования — Борисовское сельское поселение borisovka74.ru

Имеется школа — Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N19.

Транспорт 
Автобус
 от автовокзала города Пласт — Пласт — приблизительно 40 км, через населённые пункты Борисовка, В.Санарка, Радиомайка.

Улицы и индексы

Ссылки 
 Газета Челябинский рабочий
 Сайт школы.

Населённые пункты Пластовского района